«Отва́жные» — название следующих телесериалов:
 «Отважные» () — канадский детский телесериал 1993 года.
 «Отважные» () — американский телесериал 2017 года.

См. также 
 Отважный
 Отважная
 Отважное